

Série télévisée 

 Rango est une série télévisée de 1967.

Cinéma 

 Rango est un film d'Ernest B. Schoedsack, sorti en 1931 ;
 Rango est un film d'animation américain de Gore Verbinski, sorti en 2011.

Jeu vidéo 
 Rango est un jeu vidéo adapté du film d'animation.

Homonymie de titre